Фонв'єй ():

 Фонв'єй — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон.
 Фонв'єй — квартал й історичний район у Князівстві Монако.